Ра́сселл Х. «Расс» А́рмстронг (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник  (заняли четвёртое место).  (1985). В составе мужской сборной ветеранов США участник двух ветеранских  (бронзовые призёры в ). Двукратный .

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (1985).
 : бронза ().
 : золото (2014, 2018), бронза (2015), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу